Prima Lega 1984-1985 – calcio svizzero
Prima Lega 1984-1985 – calcio femminile svizzero
Prima Lega 1984-1985 – hockey su ghiaccio svizzero
Prima Lega 1984-1985 – pallacanestro svizzera